Tauschek ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Tauschek (1899–1945), österreichischer Informationstechniker
 Markus Tauschek (* 1977), deutscher Volkskundler